|componenta=
|suprafață_totală_km2=122.27
|suprafata_metropolitana_km2=
|altitudine=271
|populație_note_subsol=
|populație=
|recensământ=
|densitate=
|populatie_urbana=
|populatie_metropolitana=
|an=
|fus_orar=CET
|fus_orar_DST=CEST
|utc_offset=+1
|utc_offset_DST=+2
|camp1_gol_nume=Număr de înmatriculare (auto)
|camp1_gol_info=LIF
|cod_poștal=96215
|tip_cod=Cod zonal
|cod=09571
|website=www.lichtenfels-city.de
|descriere_hartă2= 
}}

Lichtenfels este un oraș din districtul Lichtenfels, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.

Vezi și
Lista orașelor și comunelor din Bavaria
Lista orașelor din Bavaria
Listă de orașe din Germania

Legături externe

Orașe din Bavaria